Tarantaina puede referirse a:

El nombre común de la planta Digitalis purpurea; o
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.